El término guardia nacional se utiliza como título otorgado a varias organizaciones militares en distintos momentos, con la implicación de una emergencia o fuerza de reserva planteada para la defensa local.

Oficialmente, el término «guardia nacional» fue utilizado por primera vez en la guerra civil estadounidense, comenzando con unidades formadas por inmigrantes alemanes en Misuri, y puede derivarse del posible uso histórico del término Heimwehr («guardia nacional») para describir unidades oficialmente conocidas como Landwehr («guardia de campo»), o de un intento de traducción de landwehr.

Unidades militares

Activa 

 Guardia Nacional de los Estados Unidos:(1903- ): milicia estatal de cada uno de los Estados de EE. UU.
 Fuerzas de defensa del estado de gobiernos estatales y gobiernos territoriales en los Estados Unidos (1917-)
 Guardia Nacional de Venezuela (1937-)
 Guardia Nacional Sueca, (1940-)
 Guardia Nacional Noruega (1946-)
 Guardia Nacional Danesa (1949-)
 Guardia Nacional India (1962-)
 Guardia Nacional de Sri Lanka (1986-)
 Liga de Defensa de Estonia (1991-)
 Guardia Nacional Letona (1991-)
 Fuerzas Voluntarias de Defensa Nacional de Lituania (1991-)
 Guardia Nacional de Ucrania (1991-)
 Fuerza de Defensa Territorial Polaca (2017-)
 Guardia Nacional de México, (2019-)

Histórico 

 Guardia Nacional (Unionista), durante la Guerra Civil Americana
 Guardia Nacional Confederada (1861–1865) durante la Guerra Civil Americana
 Guardia Nacional de Croacia, varias formaciones militares históricas durante los siglos XIX y XX.
 Guardia Nacional (Austria) (Heimwehr) (1920–1938) unidad paramilitar del partido Frente Patriótico
 Guardia Nacional (Reino Unido) (1940–1944)
 Guardia Nacional (Nueva Zelanda) (1940–1943)
 Guardia Nacional Kikuyu, una fuerza paramilitar del gobierno en Kenia (1953–1955)
 Guardia Nacional Eslovena (1943–1945)
 Volkssturm (Tercer Reich) (1944–1945)
 Guardia Nacional de Nicaragua (1930-1979)
 Guardia Nacional de El Salvador (1912-1992)
 Guardia Nacional (Brasil) (1831-1922)

Otro 

 Guardia Nacional (Shannara), en la serie de novelas de Terry Brooks
 Guardia Nacional (papa), una variedad de primera papa precoz

Véase también 

 Guardia Civil (desambiguación)
 Ejército Nacional (Armia Krajowa), Polonia, Segunda Guerra Mundial
 Boeitai, una fuerza de guardia japonesa de la Segunda Guerra Mundial
 Milicia
 Ordenanças, Guardia Nacional portuguesa desde 1570 hasta 1831
 Omakaitse, Guardia Nacional de Estonia en la Segunda Guerra Mundial
 Volkssturm, Guardia Nacional de Alemania en la Segunda Guerra Mundial
 Wachdienst, una organización auxiliar erigida por el Tercer Reich en Alemania durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Referencias 

Organización militar